Minogue puede referirse a

 Cantantes:
 Kylie Minogue y
 Dannii Minogue, hermanas.

 Otros:
 Kylie Minogue (álbum).